Söhnlein steht für:

 eine deutsche Sektkellerei, siehe Söhnlein Rheingold Sektkellerei

Söhnlein ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Söhnlein (1921–2021), niederländische Widerstandskämpferin 
 Horst Söhnlein (* 1943), deutscher APO-Aktivist
 Johann Jacob Söhnlein (1827–1912), deutscher Sektkellerer
 Julius Söhnlein (1856–1942), deutscher Erfinder und Sohn von Johann Jacob Söhnlein
 Kurt Söhnlein (1894–1983), deutscher Bühnenbildner, Museumsgründer und Ausstellungskurator
 Walter Söhnlein (1931–2021), deutscher Jurist und Verkehrsforscher